Chinaski (band), een Tsjechische popgroep
 Chinaski (album), een CD van de Tsjechische popgroep Chinaski
 Henry Chinaski, het alter ego van Charles Bukowski